Battlestar Galactica může mít různé významy:
 Battlestar Galactica – americká sci-fi franšíza odvozená od stejnojmenného seriálu
 Battlestar Galactica (seriál, 1978) – americký televizní seriál z let 1978–1979, první dílo franšízy
 Battlestar Galactica (minisérie) – dvoudílná americká televizní minisérie z roku 2003
 Battlestar Galactica (seriál, 2004) – americký televizní seriál z let 2004–2009
 Battlestar Galactica: Břitva – americký televizní film režiséra Félixe Enríqueze Alcalá z roku 2007
 Battlestar Galactica: Plán – americký televizní film režiséra Edwarda Jamese Olmose z roku 2009
 Vesmírná loď Galactica – Krev a chrom (v originále Battlestar Galactica: Blood & Chrome) – americký webový seriál z roku 2012